Dowker ist der Familienname folgender Personen:

 Clifford Hugh Dowker (1912–1982), kanadischer Mathematiker
 Fay Dowker (* 1965), britische Physikerin
 Yael Dowker (1919–2016), israelische Mathematikerin